Coin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Coín (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga,

USA 

 Coin (ort), Iowa, Page County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar